Diese Liste enthält alle Fußballspieler die von 1945 bis 1963 in der Oberliga Süd (einschließlich der 2. Oberliga Süd 1955/56) und von 1963 bis 1965 in der Regionalliga Süd für den FC Bayern München zum Einsatz kamen (oder deren Mannschaftszugehörigkeit nachgewiesen werden konnte), unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl der Einsätze in den unter Statistik aufgeführten Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der dabei erzielten Tore.

Zu den Fußballspielern vor dem 4. November 1945: siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München (1900–1945)Zu den Fußballspielern ab dem 14. August 1965: siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München

 Spieler: Name des Spielers (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität des Spielers anhand von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen absolviert hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Oberliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
 T: Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Oberliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.
 Statistik (Spaltenpaar)
  1 : Oberliga Süd – ab 1945/46.
  2 : 2. Oberliga Süd 1955/56.
  3 : Regionalliga Süd – 1963/64, 1964/65.
  4 : Süddeutscher Pokal – 1951/52, 1952/53, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65.
  5 : DFB-Pokal – 1956/57
  6 : Messepokal – 1962/63.
  7 : International Football Cup – 1962/63, 1963/64.

Quelle = Fussballdaten.de (außer Spaltenpaar 1, 2, 4 und 5) sowie weltfussball.de (unter Weblinks) und Literatur (unter Einzelnachweis)

Fußballspieler die von 1945 bis 1965 für den FC Bayern München zum Einsatz kamen.

Einzelnachweise 

!
Munchen Bayern
Fussballspieler Munchen Bayern